Аудеркерк-ан-ден-Эйссел (, МФА: ) — деревня в общине Кримпенервард провинции Южная Голландия, Нидерланды. Расположена вдоль реки Холландсе-Эйссел, население — более 5000 жителей.

История 
Первое упоминание деревни под именем Аудекерке () датировано 1263 годом. Также есть свидетельства более раннего поселения на этой территории, известного до XII века как Эйселе ().

В результате реорганизации 1 января 1985 года муниципалитет Аудеркерк-ан-ден-Эйссел был объединен с Гаудераком () в общину Аудеркерк. Следующее изменение 31 декабря 2014 года привело к слиянию Аудеркерка с Недерлеком, Бергамбахтом, Схонховеном и Влистом в общину Кримпенервард.

Галерея 

Южная Голландия
Населённые пункты Нидерландов